Ryohei Arai (Ōi, 3 de novembro de 1990) é um futebolista profissional japonês, volante, milita no Ventforet Kofu.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Omiya Ardija
Futebolistas do Ventforet Kofu